Příjmení Medveď nebo Medveďová nosí více různých osobností:

 Alexandr Medveď (* 1937) – bývalý sovětský zápasník volnostylař, sambista, trojnásobný olympijský vítěz v těžké váze
 Jiřina Medveďová (1942–2015) – česká autorka prací o problémech nevidomých, editorka a sběratelka jejich povídek
 Jozef Medveď (* 1950) – slovenský politik a vysokoškolský pedagog
 Miroslav Medveď (* 1946) – bývalý slovenský fotbalový brankář

Ruská příjmení